Cuco (bouwwerk), een type bouwwerk van stapelmuur dat aangetroffen wordt rond Valencia
 Cuco (singer-songwriter), een Amerikaans singer-songwriter